

Persone 
Harold Smith – tuffatore statunitense
Harold Smith – parlamentare britannico
Harold Smith – parlamentare neozelandese
Harold Smith – investigatore britannico

Personaggi immaginari 
Harold Smith – personaggio de I segreti di Twin Peaks

Pagine correlate 
Harry Smith (disambigua)
Hal Smith (disambigua)